Название Ык носят две малые реки в Юсьвинском районе Пермского края, притоки Иньвы:
 Ык (нижний приток Иньвы);
 Ык (верхний приток Иньвы).